GML es una sigla que puede referirse a:

 IBM Generalized Markup Language o Lenguaje de Marcado Generalizado Geography Markup Language, o Lenguaje de Marcado Geográfico''. Está destinado al modelaje, transporte y almacenamiento de información geográfica.
 Graph Modelling Language. Formato de archivo ASCII para la descripción de grafos.
 Game Maker Language. Lenguaje de programación usado en el programa de Game Maker.

Siglas de informática